

Wydarzenia 

 wpływy w Rzymie odzyskali Fabiusze
 początek ofensywy kartagińskiej na Sycylii, dowództwo nad wojskami punickimi otrzymał Hamilkar Barkas. Jego flota spustoszyła wybrzeża Italii

Urodzili się 
 Liu Bang, pierwszy cesarz z chińskiej dynastii Han
 Hannibal, kartagińki wódz i polityk.